Мала Влашка може бити:
 Микровлахија или Микри Влахија у средњем веку Акарнанске планине, у антиподу Мегаловлахија или Мегали Влахија
 Мала Влашка у Румунији, назив за румунску историјску покрајину Олтенију
 Мала Влашка у Славонији, историјска област у Славонији

Види још 
 Велика Влашка (вишезначна одредница)
 Влашка (вишезначна одредница)
 Мала Рашка (вишезначна одредница)